Брент Пирс (; ) — канадский кёрлингист.

В составе мужской сборной Канады участник , чемпион мира. .

Играет в основном на позициях третьего и четвёртого. Скип команды.

Достижения 
 : золото ().
 : золото ().
 : бронза (1987).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Его отец Глен Пирс был кёрлингистом и тренером по кёрлингу, участвовал в , был тренером команды Брента на .

Примечания

Ссылки 
 Brent Pierce – Curling Canada Stats Archive 
 
 

 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Канады по кёрлингу